Mozartia puede referirse a:

 (1034) Mozartia, asteroide nombrado en honor a Mozart; o
 Myrcia, género botánico.